Nico Denz (ur. 15 lutego 1994 w Waldshut-Tiengen) – niemiecki kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy kolarze szosowi
Kolarze AG2R-La Mondiale
Kolarze Team Sunweb
Kolarze Bora-Hansgrohe
Urodzeni w 1994